Careya är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Careya ingår i familjen Lecythidaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Careya